Necessary Roughness est un album de The Lady of Rage (1997)
 Necessary Roughness est une série télévisée américaine (2011- )